Philippe de Montmorency peut désigner plusieurs personnalités historiques :
 Philippe de Montmorency, évêque de Limoges de 1517 à 1519.
 Philippe de Montmorency (1502-1566), seigneur d'Hachicourt, de Wimy, de Farbus, du Bosquet, d'Escarpel, de Sauchy-le-Caucher, de la Tour-de-Souastre, chevalier de la Toison d'or (1559, brevet n°235)
 Philippe II de Montmorency-Nivelle,  (°1524 - +1568), comte de Hornes, baron d'Altena, seigneur de Hachicourt, de Wimy, de Farbus, du Bosquet, d'Escarpel, de Sauchy-le-Caucher, chevalier de la Toison d'or (1555, brevet n°224), neveu du précédent, fils du premier mariage de Joseph de Montmorency avec Jeanne d'Egmont.

Notes et références